Примак — русская и украинская фамилия.

Происходит от слова примак — зять, принятый в семью жены тестем либо тёщей в дом на одно хозяйство.

Известные носители 
 Примак, Артём Алексеевич (род. 1993) — российский прыгун в длину.
 Примак, Владимир Иванович (род. 1948) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер Белорусской ССР. 
 Примак, Максим Владимирович (род. 1981) — российский футболист.
 Примак, Марина Геннадьевна (1972) — российский футболист.
 Примак, Николай Алексеевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Примак, Павел Александрович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Примак, Степан Максимович (1927—2002) — слесарь-автоматчик, Герой Социалистического Труда.
 Примак, Тарас Антонович (род. 1939) — советский футболист.

См. также 
 
 
 Прийменко

Примечания